Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2000 var det 64:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF och spelades i följande städer:

A-VM i Sankt Petersburg, Ryssland under perioden 29 april–14 maj 2000.
B-VM i Katowice, Polen under perioden 12–21 april 2000.
C-VM i Peking, Kina under perioden 20–26 mars 2000.
D-VM i Reykjavik, Island under perioden 10–16 april 2000.

Totalt deltog 42 landslag i dessa världsmästerskap – ett nytt rekord för VM.

Tjeckien blev världsmästare och säkrade därigenom sin tredje världsmästartitel, den andra i rad. Överraskande finalmotståndare var laget från Slovakien. Trea blev Finland efter seger i bronsmatchen mot Kanada.

Negativa överraskningar stod laget från Sverige och Ryssland för, som slutade på sjunde respektive elfte plats. Bland enskilda resultat som sticker ut i detta VM märks Norges vinst över Kanada med 4–3.

Spelform
I jämförelse med föregående års spelform genomfördes ett antal förändringar. Direktkvalifikationen mellan A- och B-gruppen infördes åter. Laget som segrade i B-gruppen flyttades direkt upp i A-gruppen, under det att laget som slutade på den sextonde platsen i A-gruppen flyttades direkt ner i B-gruppen. Skulle laget på sextonde plats vara representanten från Fjärran östern, så flyttades istället laget som slutade på plats femton ner. För lagen från Asien genomfördes ett förkval till A-VM. 

I A-gruppen spelades inledningsomgången med fyra grupper, som förut. De tre bäst placerade lagen från respektive grupp vidare till en mellanomgång och spel i två sexlagsgrupper. De fyra första lagen från respektive grupp i mellanomgången blev sen klara för kvartsfinal. För lagen placerade på den femte och sjätte platsen innebar det att turneringen var färdigspelad. 

Kvartsfinal, semifinal och final spelades i direkt avgörande matcher. En nedflyttningsomgång spelades mellan de fyra lagen som slutade på fjärde plats i respektive grupp i inledningsomgången. Det lag som härigenom hamnade på den sextonde och sista platsen flyttades ner i B-gruppen, om inte, som tidigare nämnts, detta lag var en representant i kvalet från Asien. 

Inför det kommande årets turnering genomförs en större reformering av VM av grupperna under A-VM. B- och C-grupperna utökas till 12 lag var. Det påverkade detta års upp och nedflyttningar.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

Kvalifikation till A-VM

Kvalificeringsgrupp Asien 
Matcherna spelades i Aomori, Japan 3–5 september 1999.

Kvalificeringsgrupp A 
Matcherna spelades i Sheffield i Storbritannien 11–14 november 1999.

Kvalificeringsgrupp B 
Matcherna spelades i Amiens, Frankrike 11–14 november 1999.

Kvalmatch för spel i A-VM 
Matchen spelades i Eindhoven, Nederländerna 14 december 1999. Norge gick efter vinsten vidare till spel i A-VM.

Kvalresultat 
Genom detta kvalificerade sig Lettland, Italien, Frankrike, Ukraina, Norge och Japan för spel i A-VM 2000. Danmark, Kazakstan och Storbritannien fick nöja sig med spel i B-VM.

A-VM 
Alla matcher spelades i Ispalatset, Sankt Petersburg, i Ryssland.

Inledningsomgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Mellanrunda

Grupp E

Grupp F

Nedflyttningsserie

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Bronsmatch

Skytteliga

Målvaktsliga

IIHF:s val av bästa spelare 

Målvakt: Roman Cechmánek Tjeckien
Back: Petteri Nummelin Finland
Forward: Miroslav Šatan Slovakien

All star team 
Mål: Roman Cechmánek Tjeckien
Försvar: Petteri Nummelin Finland, Michal Sýkora Tjeckien
Anfall: Tomaš Vlašak Tjeckien, Jirí Dopita Tjeckien, Miroslav Šatan Slovakien

Laguppställningar

Tjeckien 
Roman Cechmánek, Petr Buzek, František Kucera, Ladislav Benýšek, Michal Broš, Radek Martínek, David Výborný, Pavel Patera, František Kaberle, Václav Prospal, Martin Španhel, Martin Havlát, Petr Cajánek, Jan Tomajko, Martin Procházka, Robert Reichel, Václav Varada, Tomáš Vlasák, Michal Sýkora, Jirí Dopita, Martin Štepánek, Vladimír Hudácek, Dušan Salfický
Tränare: Josef Augusta och Vladimír Martinec

Sverige 
Målvakter: Andreas Hadelöv (Malmö Redhawks), Tommy Salo (Edmonton Oilers), Mikael Tellqvist (Djurgårdens IF)
Backar: Peter Andersson (HC Lugano), Rikard Franzén (AIK), Mikael Magnusson (Djurgårdens IF), Björn Nord (Djurgårdens IF), Mattias Norström (Los Angeles Kings), Ricard Persson (St. Louis Blues), Daniel Tjärnqvist (Djurgårdens IF)

Forwards: Per-Johan Axelsson (Boston Bruins), Kristian Gahn (AIK), Kristian Huselius (Frölunda HC), Mikael Håkanson (Djurgårdens IF), Jörgen Jönsson (Mighty Ducks of Anaheim), Fredrik Lindquist (HC Davos), Fredrik Modin (Tampa Bay Lightning), Peter Nordström (Leksands IF), Michael Nylander (Chicago Blackhawks), Jonas Rönnqvist (Luleå HF), Samuel Påhlsson (Modo Hockey), Daniel Sedin (Modo Hockey), Henrik Sedin (Modo Hockey)

B-VM 
B-världsmästerskapet spelades i Katowice i Polen.

C-VM 
C-världsmästerskapet spelades i Peking i Kina. Nio lag delades in i tre grupper som spelade alla mot alla i en inledningsomgång. De sämst placerade lagen från respektive grupp spelade vidare i en placeringsomgång om placeringarna 7–9. Tvåorna från inledningsomgångsgrupperna spelade vidare i en placeringsomgång om placeringarna 4–6 och en plats till B-VM. Gruppettorna var klara för B-VM 2001 men spelade ändå en finalomgång om placeringarna 1–3.

Inledningsomgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsomgång platserna 7–9

Placeringsomgång platserna 4–6

Finalomgång

D-VM 
D-världsmästerskapet spelades i Reykjavik på Island. Nio lag delades in i tre grupper som spelade alla mot alla i en inledningsomgång. De sämst placerade lagen från respektive grupp spelade vidare i en placeringsomgång om placeringarna 7–9. Tvåorna från inledningsomgångsgrupperna spelade vidare i en placeringsomgång om placeringarna 4–6. Gruppettorna från inledningsomgången spelade finalomgång om placeringarna 1–3.

På grund av seriomläggningen inför 2001 kom de två första i varje grupp att flyttas upp till C-VM tillsammans med vinnaren i placeringsomgången 7–9.

Inledningsomgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsomgång platserna 7–9

Placeringsomgång platserna 4–6

Finalomgång

Total slutställning

Källor 
SFRP'S Hockey Archive

Externa länkar

2000 i Kina
2000 på Island
2000 i Polen
2000 i Ryssland
Internationella ishockeytävlingar på Island
Internationella ishockeytävlingar i Kina
Internationella ishockeytävlingar i Polen
Internationella ishockeytävlingar i Ryssland
Ishockeysäsongen 1999/2000
Sportevenemang i Sankt Petersburg
2000
Sportevenemang i Katowice
Sportevenemang i Reykjavik
Sportevenemang i Peking
Reykjavik under 2000-talet
Sankt Petersburg under 2000-talet
Katowice under 2000-talet
Peking under 2000-talet
WP:Projekt Kina